Göttinger Straße steht für:
 Göttinger Straße (Duderstadt), siehe Liste der Baudenkmale in Duderstadt #Baudenkmale nach Straßen außerhalb des Walls
 Göttinger Straße (Friedland, Niedersachsen), siehe Liste der Baudenkmale in Friedland (Niedersachsen)
 Göttinger Straße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Linden-Limmer
 Göttinger Straße (Heiligenstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Heilbad Heiligenstadt #Heilbad Heiligenstadt
 Göttinger Straße (Pattensen), siehe Liste der Baudenkmale in Pattensen #Pattensen
 Göttinger Straße (Wadersloh), siehe Liste der Baudenkmäler in Wadersloh